Нест-Сотра - футбольний клуб.
 Сотра (гора, 323 м) - гора в Криму.
 Сотра (гора, 484 м) - гора в Криму.